El término Ricardo Palma, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Ricardo Palma, un escritor peruano;
 a Ricardo Palma, un futbolista y entrenador argentino;
 a Ricardo Palma, un guerrillero chileno;
 a Ricardo Palma, un distrito de la Provincia de Huarochirí, del Departamento de Lima, Perú;
 a Ricardo Palma, una estación del Metropolitano de Lima, Perú;
 a la Avenida Ricardo Palma, en la ciudad de Lima, Perú;
 a la Universidad Ricardo Palma, una universidad privada peruana.